Bungle, nome artístico de André Oliveira Sobota (São Paulo, 11 de março de 1983), é um produtor e DJ brasileiro de música eletrônica, principalmente drum'n'bass.

Carreira 
André Sobota iniciou-se na música aos sete anos, aprendendo a tocar diversos instrumentos por conta própria nos anos seguintes. Suas principais influências eram bandas de rock como Deep Purple e Yes. Participou de uma banda instrumental de rock chamada "Shine", pela qual lançou um álbum em 2002.

Foi em 2001 que André teve maior contato com a música eletrônica e, inspirado pela faixa "Get Back" de XRS Land e apresentações de DJ Marky, começou a produzir drum'n'bass. Seu pseudônimo escolhido foi Bungle, uma referência ao grupo Mr. Bungle que ele ouvia bastante na época. Em 2003, em uma coletânea do produtor Ramilson Maia, teve seu primeiro drum'n'bass lançado ("Yes I Know"). A partir daí, suas produções começaram a chamar atenção de vários DJs brasileiros e Bungle passou a produzir juntamente com diversos outros artistas, como Mikrob, Ney Faustini, Vinícius Vandré e DJ Marky.

A parceria com DJ Marky em 2005 rendeu diversos sucessos e projetou Bungle internacionalmente. O primeiro álbum, chamado Down to Earth, veio em 2007 e foi lançado pela C.I.A. Records, selo da dupla inglesa Total Science. Em março do mesmo ano, Bungle fez sua primeira turnê mundial para promover seu álbum. No drum'n'bass, suas principais influências são artistas como Break, Calibre, Noisia, Cause 4 Concern, Omni Trio, Marcus Intalex, Bad Company e Pendulum.

A partir de 2008, o produtor passou a lançar suas músicas feitas em outros estilos (House e Techno), assinando-as como André Sobota.

Discografia

Álbuns 
 Down to Earth (C.I.A. Records, 2007)

Ligações externas 
 Bungle no MySpace
 André Sobota no MySpace
 Bungle no rolldabeats
 Bungle no Discogs
 Entrevista para o Westbay Blog
 Entrevista para o site DNBOnline.com.br

Drum and bass
DJs do estado de São Paulo
Produtores musicais do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo